Айвар Рехемаа (; ) — эстонский лыжник, участник трех Олимпийских игр. Специалист дистанционных гонок.

Карьера 
В Кубке мира Рехемаа дебютировал в 2001 году, в марте 2002 года впервые попал в десятку лучших на этапе Кубка мира, в эстафете. Всего на сегодняшний день имеет на своём счету 7 попаданий в десятку лучших на этапах Кубка мира, 6 в командных соревнованиях и 1 в личных. Лучшим достижением Рехемаа в общем итоговом зачёте Кубка мира является 32-е место в сезоне 2008-09.

На Олимпиаде-2006 в Турине, стартовал в четырёх гонках: дуатлон 15+15 км — 32-е место, спринт — 54-е место, эстафета — 8-е место, масс-старт 50 км — 35-е место.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере занял 51-е место в гонке на 15 км коньком, 37-е место в дуатлоне 15+15 км, 14-е место в эстафете и 34-е место в масс-старте на 50 км.

За свою карьеру принимал участие в пяти чемпионатах мира, лучший результат 7-е места в гонке на 15 километров свободным стилем на чемпионате-2013 также занимал 8-е место в эстафете и командном спринте на чемпионате-2009.

Использует лыжи производства фирмы Fischer, ботинки и крепления Salomon.

Интересные факты 
Несколько лет Рехемаа в межсезонье выступал за футбольный клуб «Отепя» в чемпионате Эстонии. В команде он действовал вместе с партнером по сборной Пеэтером Кюммелем и биатлонистом Маргусом Адером.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 

Лыжники Эстонии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Отепя»
Спортсмены нескольких видов спорта